

Anno 
 809 o 809 a.C.

Codici 
 809 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico European Southern Observatory, a La Silla, nella Regione di Coquimbo, del Cile

Matematica 
 809 – numero